Mikhaïl Mikhaïlov (1829-1865), écrivain et traducteur russe ;
 Mikhaïl Mikhaïlov (né en 1971), joueur de basket-ball russe ;
 Mikhaïl Mikhaïlov (né en 1973), joueur de football bulgare.